Arbey kan syfta på:

 Arbey – ö i Kroatien, se Rab
 Arbey – stad i Kroatien, se Rab (stad)